Carlos Villanueva, né en 1986, footballeur chilien
 Carlos Villanueva, né en 1983, joueur dominicain de baseball